Kalliosaari är en liten ö i Finland. Den ligger i sjön Kivijärvi och i kommunerna Kivijärvi och Kannonkoski och landskapet Mellersta Finland, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Helsingfors. Öns area är  hektar och dess största längd är 90 meter i öst-västlig riktning.

Källor 

Öar i Kivijärvi
Öar i Kannonkoski
Öar i insjöar i Finland